Constantin Bărbulescu (1927–2010) román közgazdász, a Román Akadémia tagja
 Constantin Bărbulescu (?) román labdarúgó-játékvezető